Jan Kuś – ur. 1891, polski uczestnik II wojny światowej wyróżniony tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata
 Jan Kuś – ur. 1927 polski uczestnik II wojny światowej wyróżniony między innymi tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata
 Jan Kuś – polski lekarz laryngolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych
 Jan Kanty Tadeusz Kuś - polski lekarz, anatom z Uniwersytetu Jagiellońskiego (później Akademia Medyczna w Krakowie)